Il singolare maschile  del torneo di tennis Medibank International 2005, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Lleyton Hewitt che ha battuto in finale Ivo Minář 7–5, 6–0.

Teste di serie

  Lleyton Hewitt (campione)
  Carlos Moyá  (primo turno)
  Joachim Johansson (secondo turno)
  Andrei Pavel (quarti di finale)

 Feliciano López (quarti di finale)
 Nikolaj Davydenko (primo turno)
 Thomas Johansson (quarti di finale)
 Taylor Dent (quarti di finale)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Medibank International 2005
ATP Tour 2005